The Living End — концертный альбом американской рок-группы Hüsker Dü, записанный во время концертов группы в октябре  года, и выпущенный в  году.

Об альбоме 
The Living End охватывает весь период творчества группы, начиная от дебютного концертного альбома Land Speed Record, и заканчивая последним студийным альбомом Warehouse: Songs and Stories. Также пластинка содержит несколько неизданных песен и кавер-версию песни «Sheena Is a Punk Rocker» группы Ramones.

Грант Харт записал студийную версию песни «Now That You Know Me» для своего первого сольного альбома Intolerance.

Более половины песен были записаны в концертном зале The Spectrum в Монреале. Альбом был удален из каталога Warner Bros. в 2003 году и переиздан Rhino Entertainment в июне 2008 года.

В интервью журналу Spin января 2008 года Боб Моулд заявил, что никогда не слышал этого альбома.

Список композиций

Примечания 

Альбомы Hüsker Dü
Альбомы 1994 года
Альбомы альтернативного рока
Альбомы панк-рока
Альбомы Warner Bros. Records
Альбомы Rhino Entertainment